Klaus Huber (1924–2017) svájci zeneszerző
 Klaus Huber (?) német motorversenyző
 Klaus Huber (1968) osztrák síugró